Czatkowice (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Milicki
Czatkowice (Krzeszowice), een voormalig dorp, nu onderdeel van de Poolse provincie Lesser